ESCO steht für:
 European Salt Company, ein ehemaliges deutsches Bergbauunternehmen
 European Skills, Competences, Qualifications and Occupations, EU-Systematik der Berufe, dt. Klassifizierung für Fähigkeiten/Kompetenzen, Qualifikationen und Berufe
 Energy Service Company, Sammelbegriff für auf Konzeption, Umsetzung und Betrieb von Energieinfrastruktur spezialisierte Unternehmen (Contracting); siehe Energiedienstleistung
 ESCO J. Sturz & Co Drahtklammern, österreichischer Hersteller von Heftklammern und Lieferant von Klammermaschinn, heute Österreichische Kuvertindustrie (Markenname esco)
  ESCO Corporation, ein amerikanisches Unternehmen, Hersteller von Werkzeugen und Aggregaten für den Bergbau und den Bausektor.

ES-CO steht für:
 , ISO-3166-2-Code der spanischen Provinz

Esco steht für:
 Titularbistum Oescus (italienischer Name)
 Escó ist eine Geisterstadt in den Pyrenäen in der spanischen Provinz Saragossa

Esco ist der Name von:
 Lina Esco (* 1985), US-amerikanische Schauspielerin und Regisseurin

Siehe auch:
 Esko
 Escaut

Abkürzung